Стахурский — фамилия; имеет женскую форму Стахурская. Известные носители:
 Стахурский, Михаил Михайлович (1903—1971) — советский военный и партийный деятель, генерал-лейтенант.
 Стахурский, Ян (?—1669) — военный деятель Речи Посполитой, генерал-майор коронных войск, комендант Белой Церкви в 1664—1668 годах.